832 км, 832-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 832 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 642719.
 832 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 293844.